Carinzia (in lingua tedesca Kärnten, in lingua slovena Koroška) può riferirsi a:
 Carinzia, land dell'Austria
 Carinzia, regione statistica della Slovenia
 Carinzia, provincia storica della Slovenia
 Ducato di Carinzia, ducato del Sacro Romano Impero e dell'Impero austriaco